Stratifikation bezeichnet in der mathematischen Logik eine Ordnung von Prädikatensymbolen, die garantiert, dass eine eindeutige formale Interpretation eines Logikprogramms existiert. Insbesondere wird eine Menge von Klauseln der Form  genau dann als stratifizierbar bezeichnet, wenn es eine Abbildung S von der Menge der Prädikate in die natürlichen Zahlen gibt, die die folgenden Bedingungen erfüllt:

 (A) Ist ein Prädikat  positiv abhängig von einem Prädikat , kommt also  im Kopf einer Regel vor, in der  positiv im Rumpf vorkommt, dann muss  eine größere oder die gleiche Stratifikationsnummer besitzen wie , also 

(B) Wenn ein Prädikat  von einem negierten Prädikat  abhängt, also  im Kopf einer Regel vorkommt, in der  negativ im Rumpf vorkommt, dann muss die Stratifikationsnummer von  echt größer als die von  sein, also 

Horn-Klauseln sind stets stratifizierbar, da sie keine negativen Literale in den Körpern von Klauseln zulassen und daher nur Bedingung (A) zu erfüllen ist, was die triviale Abbildung  leistet, die allen Prädikatssymbolen dieselbe natürliche Zahl zuordnet.

Als Beispiel sei das folgende Prologprogramm gegeben:

p(X) :- q(X).
q(X) :- not(r(X)), s(X,Z).

 ist eine mögliche Stratifikation dieses Programms.

Mathematische Logik